L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Istanbul
Tennis en avril 2023
Sport en Turquie en 2023